Isole ABC – isole delle Antille appartenenti al Regno dei Paesi Bassi
 Isole ABC – denominazione popolare di alcune isole dell'Arcipelago Alessandro